Maria Eleonora av Jülich, Kleve och Berg, född 16 juni 1550 i Kleve, död 1 juni 1608 i Königsberg (nuv. Kaliningrad), var hertiginna av Preussen genom sitt äktenskap med hertig Albrekt Fredrik av Preussen.

Biografi 
Maria Eleonora var dotter till hertig Vilhelm V av Kleve, av huset Mark, och ärkehertiginnan Maria av Österrike (1531–1581), av huset Habsburg.

Hon var anhängare av den lutherska tron och utövade ett starkt religiöst inflytande över sina yngre systrar. Fadern, som drev en försiktigare reformerad katolsk linje, arrangerade äktenskapet med Albrekt Fredrik av Preussen för att minska denna påverkan, trots Albrekt Fredriks lutherska tro; Albrekt Fredriks sinnessjukdom var heller inte allmänt känd vid denna tid. Genom äktenskapet med Albrekt Fredrik 1573 ville de preussiska rådsherrarna förhindra att den sinnessjuke hertigen skulle få en utländsk regent eller att hertigdömet skulle dras in till den katolska polska kronan i egenskap av länsherre. Trots detta kom Albrekt Fredriks kusin, markgreve Georg Fredrik av Brandenburg-Ansbach, att överta regeringen som administrator 1577. Maria Eleonora gjorde under en resa till Kleve 1591/1592 anspråk på brodern hertig Johan Vilhelms arv som äldsta syster, och i samband med resan arrangerade hon även äktenskapsallianser mellan sina döttrar och flera protestantiska furstehus.

Eftermäle 
Maria Eleonora och hennes döttrar kom att spela en avgörande politisk betydelse då både hennes make Albrekt Fredrik och hennes bror hertig Johan Vilhelm av Kleve saknade söner. Genom att gifta bort två av sina döttrar med den regerande respektive den blivande kurfursten av Brandenburg och en tredje med den blivande kurfursten av Sachsen kom Maria Eleonora att säkra hertigdömet Preussen och delar av Jülich-Kleve-Berg i det protestantiska huset Hohenzollerns händer, vilket var en viktig förutsättning för bildandet av staten Brandenburg-Preussen genom personalunion under 1600-talet.

Familj 
Maria Eleonora gifte sig 14 oktober 1573 med hertig Albrekt Fredrik av Preussen. Hennes make led av depressioner och förklarades regeringsoförmögen som sinnessjuk, och under större delen av Albrekt Fredriks regering styrdes Preussen av hans manliga släktingar av huset Hohenzollern som administratorer. Paret fick sju barn:

 Anna (1576–1625), gift 1594 med kurfurst Johan Sigismund av Brandenburg (1572–1619)
 Marie (1579–1649), gift 1604 med markgreve Kristian av Brandenburg-Bayreuth (1581–1655)
 Albrekt Fredrik (född och död 1580)
 Sofia (1582–1610), gift 1609 med hertig Vilhelm Kettler av Kurland (1574–1640)
 Eleonora (1583–1607), gift 1603 med kurfurst Joakim Fredrik av Brandenburg (1546–1608)
 Vilhelm Fredrik (1585–1586)
 Magdalena Sibylla (1586–1659), gift 1607 med kurfurst Johan Georg I av Sachsen (1585–1656)

Hennes faster Anna av Kleve (1515–1557) var under en kort tid drottning av England som gemål till Henrik VIII.

Referenser

 Scheller, Rita (1990), "Maria Eleonore, Herzogin in Preußen, geborene Prinzessin von Jülich-Kleve-Berg" i: Neue Deutsche Biographie 16 (1990), s. 195

Noter

Externa länkar

Födda 1550
Avlidna 1608
Hertiginnor
Kvinnor
Personer från Kleve
Huset Hohenzollern
Huset Mark